Dig It (The Beatles), lied van The Beatles
 Dig It (Klaus Schulze), muziekalbum van Klaus Schulze